Boucau est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Albert Boucau (1826-1893), notaire et homme politique français.

Toponyme 

 Boucau, commune française du département des Pyrénées-Atlantiques en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Vieux-Boucau-les-Bains, commune française du département des Pyrénées-Atlantiques en région Nouvelle-Aquitaine.

Hydronyme 
Boucau est un hydronyme notamment porté par :
 , lac du Canada dans la région de l'Outaouais et la province de Québec.

Patronyme français
Toponymie française